Мирненское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Октябрьском районе Калмыкии. Административным центром и единственным населённым пунктом в составе поселения является посёлок Мирный. Также на территории поселения располагался посёлок Дружный, лишённый статуса населённого пункта.

История 

Мирненский сельский Совет народных депутатов был образован в 1979 году. В Мирненское сельское муниципальное образование Мирненский сельский Совет был преобразован на основании  решения Собрания депутатов Мирненского СМО  № 15 от 28 августа 2001 года.

География 

Мирненское СМО расположено в пределах Сарпинской низменности. Общая площадь Мирненского СМО составляет 76 939 га. Мирненское СМО граничит на юго-востоке с Джангарским, на юге - Иджилским, на юго-западе - с Цаган-Нурским, на западе и северо-западе - с Большецарынским СМО Октябрьского района Калмыкии, на севере - с Ики-Бухусовским СМО Малодербетовского района Калмыкии, на востоке - с Черноярским районом Астраханской области.

Климат 

Климат Мирненского СМО является резко континентальным. Среднегодовая температура равна +7 С, среднемесячная температура июля +25 С. Однако нередки годы,  когда температура опускается в январе до -30 С, а в июле - августе поднимается до +40 С. Лето жаркое и сухое, зима малоснежная и ветреная. Характерной чертой климата является неустойчивость температурного режима, во все периоды года, особенно зимой. Так зимой зачастую морозная погода чередуется оттепелями в течение которых среднесуточная температура удерживается на уровне +5-10°С, что определяет неустойчивость снежного покрова.

Население

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Муниципальные образования Октябрьского района Калмыкии
Сельские поселения Калмыкии